FC Bălți is een Moldavische voetbalclub uit Bălți.

De club werd in 1984 opgericht als Zaria en speelt haar thuiswedstrijden in het Olimpia Bălți Stadion. Van 1991 tot 2014 werd als FC Olimpia Bălți gespeeld. In juli 2014 werd de oude naam weer aangenomen. In 2020 werd de toevoeging Zaria geschrapt uit de clubnaam.

Erelijst
 Moldavische voetbalbeker
 2016
 Divizia A (Moldavië)
 2021

Eindklasseringen vanaf 1992

|}

Bălți in Europa 

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt FC Zaria Bălți

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Moldavië
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Zaria Balti
Zaria Balti